C M Bellman kan avse:

Carl Michael Bellman – skalden
M/Y C M Bellman – motoryacht byggd 1914 på Saltsjöbadens båtvarv
S/S C M Bellman – ångfartyg byggt 1861 på Bergsunds Mekaniska Verkstad
M/S Carl Michael Bergman – passagerarfartyg byggt 1988 på Boghammar Marin
M/S Bellman – passagerarbåt byggd 1938 i Flottsund